Beekhuizen (Paramaribo), een bestuursressort en voormalige plantage in Paramaribo
Beekhuizen (landgoed), een voormalig landgoed in de Nederlandse gemeente Rheden